Светско првенство у фудбалу 2022. јесте фудбалски турнир који се одржава у новембру и децембру 2022. године. Учествују тридесет и две репрезентације чланице Фифе. Првенство се путем телевизија емитује широм света.

Емитери 

  —

Референце 

Светско првенство у фудбалу 2022.